Behind the Scenes kan henvise til

 Behind the Scenes (film fra 1908), en amerikansk stumfilm.
 Behind the Scenes (film fra 1914), en amerikansk stumfilm.